Macedonius van Syrië, heremiet (4e eeuw)
 Macedonius I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (342-346, 351-360)
 Macedonius II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (495-511)
 Macedonius van Thessalonika, Byzantijns dichter (6e eeuw)
 Macedonius van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (628-640)